Sjöbring är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henrik Sjöbring (1879–1956), psykiatriker, professor i Lund
 Pehr Sjöbring (professor) (1776–1842), orientalist, professor i Uppsala.
 Pehr Sjöbring (biskop) (1819–1900), biskop i Kalmar; den föregåendes systers sonson.

Svenska efternamn